NGC 3349-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 3349-2, een sterrenstelsel van ongebruikelijke aard in het sterrenbeeld Leeuw